Eurynome (altgr.: Εὐρυνόμη) bezeichnet in der griechischen Mythologie
 Eurynome (Göttin), die Urgottheit der Pelasger
 Eurynome (Tochter des Okeanos), die Tochter des Okeanos und der Tethys, Mutter der Chariten – siehe dort auch zur Wortgeschichte
 Eurynome (Tochter des Nisos), die Tochter des Königs Nisos von Megara, Mutter des Bellerophon
 Eurynome (Tochter des Iphitos), die Tochter des Iphitos
 Eurynome, die Mutter von Leukothoë, die Helios in den Metamorphosen (Ovid) in dieser Gestalt verführte
 Eurynome, in Homers Odyssee als Schaffnerin in Penelopes Dienst im Haus des Odysseus

Eurynome bezeichnet in der christlichen Mythologie
 Eurynome (Dämon), einen der vier Erzdämonen

Eurynome bezeichnet in der Astrologie
 (79) Eurynome, den Asteroiden (79) Eurynome

Eurynome bezeichnet in der Biologie
 Eurynome (Crustacea), eine Krabbengattung aus der Familie Majidae

Eurynome bezeichnet in der Kulturgeschichte
 Eurynome (Zeitschrift), eine von 1806 bis 1808 in Stralsund erschienene Zeitschrift, herausgegeben von Friedrich Koch (Schulrat)

Siehe auch:
 Eurynomos, Daimon der griechischen Unterwelt